Die EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 2006 war die zehnte Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 3. bis 8. April 2006 im NB Club in Riga statt. Die lettische Hauptstadt war nach 2003 zum zweiten Mal Gastgeber der Junioren-EM.

Europameister wurde der Engländer Ben Woollaston durch einen 6:4-Sieg im Finale gegen den Iren Vincent Muldoon. Woollaston qualifizierte sich damit für die Main Tour 2006/07.

Modus 
Die 58 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit jeweils sieben beziehungsweise acht Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Quellen 

2006
U19 Europameisterschaft
Billardturnier in Riga